Nutzbach und Nutzgraben sind geographische Namen:

Ort:
 Nutzbach (Gangkofen), Weiler in Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Gewässer:
 Nutzbach (Hummersgraben), rechter Oberlauf des Hummersgrabens (zur Aisch) im Gebiet von Markt Marktbergel, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern;mit Abschnittsnamensfolge Nutzbach (bis Ottenhofen)  → Langwasenbach → Prankelgraben
 Nutzbach (Schandlbach), rechter Zufluss des Schandlbachs (zur Bina) bei Nutzbach, Markt Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Nutzgraben, linker Zufluss des Laimbachs (zum Ehebach) bei Unterlaimbach, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Mutzbach